MRN steht für:

 Master Reference Number, Hauptbezugsnummer für Zollverfahren
 Metropolregion Rhein-Neckar
 Foothills Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Lenoir und Morganton, North Carolina

mrn steht für:
 Cheke Holo (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen auf Santa Isabel, Salomonen

Abkürzung